Алексе́й Алекса́ндрович Теслю́к (; 10 января 1994, Давид-Городок, Столинский район, Брестская область, Белоруссия) — белорусский футболист, нападающий клуба «Локомотив».

Карьера 
Несмотря на то, что родился в Брестской области, футболом начал заниматься в Гомеле, первая футбольная школа — ГГОО "СК «Спартак».

2 февраля 2012 года, после выпуска из центра подготовки резерва, подписал первый профессиональный контракт с «Гомелем» сроком на 3 года, после чего был переведён в дублирующий состав клуба. Сезон 2012 года провёл в дубле, где сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Летом 2012 года Алексея заметили скауты московского «Спартака» во время товарищеского матча между юношескими сборными России и Белоруссии (U-18). С 31 июля по 10 августа 2012 года Теслюк проходил просмотр в молодёжной команде «красно-белых». Просмотр подписанием контракт не увенчался и игрок вернулся в «Гомель». В сезоне 2012 года вместе в партнёрами по команде стал победителем первенства дублирующих составов команд Высшей Лиги.

В январе 2013 года вместе с другими игроками «золотого дубля» был переведён в основную команду ФК «Гомель». 30 июня 2013 года Алексей дебютировал за «Гомель» в матче чемпионата Белоруссии против брестского «Динамо», выйдя на замену в добавленное время. В дальнейшем продолжал играть за дубль в сезонах 2013—2014, иногда появлялся в основной команде, выходя на замену.

В марте 2015 года продлил контракт с гомельчанами. 10 апреля 2015 года забил свой первый гол за «Гомель», который помог обыграть «Белшину» (2:0). Этот гол стал первым в чемпионате 2015 года. В дальнейшем Теслюк смог закрепиться в основе «Гомеля», с 5 голами стал лучшим бомбардиром команды после Геннадия Близнюка.

По окончании сезона 2015 интерес к Теслюку проявляло минское «Динамо». В феврале 2016 года Теслюк ездил на просмотр в киевское «Динамо-2». В результате в марте продлил контракт с «Гомелем» ещё на два года. По результатам сезона 2016 помог «Гомелю» вернуться в Высшую лигу. Сезон 2017 начинал в стартовом составе гомельчан на позиции центрального нападающего, позднее потерял место в основе и стал преимущественно выходить на замену. В декабре продлил контракт ещё на один год.

В августе 2018 года был отдан в аренду клубу «Смолевичи». С августа по октябрь отсутствовал из-за травмы, позднее вновь стал появляться на поле. В декабре по окончании аренды вернулся в «Гомель».

В начале 2019 года готовился к новому сезону с гомельской командой, однако в марте перешёл в брестский «Рух», который пробился в Высшую Лигу. В составе команды чередовал выходы в стартовом составе и на замену. В январе 2020 года вернулся в «Гомель». Сначала появлялся в стартовом составе, позднее потерял место в основе.

В начале 2021 года тренировался с речицким «Спутником», позднее присоединился к пинской «Волне», с которой в марте подписал контракт. Закрепился в стартовом составе команды, с 12 голами стал её лучшим бомбардиром в сезоне. В январе 2022 года по соглашению сторон покинул клуб и вскоре стал игроком гомельского «Локомотива».

Сборная 
Активно призывается в различные юношеские и молодёжные сборные Белоруссии, начиная с шестнадцатилетнего возраста (U-16, U-17, U-18). Суммарно за различные юношеские и молодёжные сборные сыграл 20 матчей, забил 3 гола, отдал 1 голевой пас.

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК «Гомель»
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Локомотив» Гомель